Долматова Тетяна Володимирівна (* 1992) — російська та вірменська футболістка, захисниця та півзахисниця російського клубу «Рубін» (Казань) і збірної Вірменії.
 Долматов Олег Васильович (* 1948) — радянський футболіст, півзахисник, футбольний тренер.
 Долматов Сергій Вікторович — радянський і російський шахіст, гросмейстер.
 Долматов Петро Євгенович — старший сержант РА, повний кавалер ордена Слави.
 Долматов Юрій Борисович — сержант Збройних сил України, кавалер ордена «За мужність» ІІІ ступеня.
 Guf (Олексій Сергійович Долматов) — реп-виконавець.

Примітки